Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Eritrea:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Eritrea, Berge
!
Eritrea, Berge